Рабов — фамилия; имеет женскую форму Рабова.
 Рабов, Зигфрид (1848—1931) — немецкий медик.
 Рабов, Пётр Гаврилович (1904—?) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Калининского областного комитета.
 См. также 
 Рабово — село в Болгарии.